Museum of Contemporary Art (Chicago)
 Museum of Contemporary Art (Los Angeles)
 Museum of Contemporary Art (Montsoreau) (Frankrijk)
 New Museum of Contemporary Art (New York)
 Museum of Contemporary Art (Roskilde)
 Museum of Contemporary Art (Sydney)